Кертіс Джозеф (,  29 квітня 1967, Кесвік, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Олімпійський чемпіон. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Едмонтон Ойлерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Детройт Ред-Вінгс», «Фінікс Койотс», «Калгарі Флеймс», а також «Пеорія Райвермен», «Лас-Вегас Тандер» та «Гранд Репідс Гріффінс».

Загалом провів 1075 матчів у НХЛ, включаючи 132 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1994, 1999, 2000.
 Приз Кінга Кленсі — 2000.
 Срібний призер чемпіонату світу 1996 року.
 Срібний призер Кубка світу 1996 року.
 Чемпіон Зимових Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті 2002 року. 
 Володар Кубка Шпенглера 2007 року.

Статистика

Регулярний сезон

*Примітки: З сезону 2005/06, призначаються овертайм та штрафні кидки в разі нічиї після основного часу.

Плей-оф

Посилання
 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎